Rivière du Loup kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Rivière du Loup (vattendrag i Kanada, lat 46,22, long -72,92), Québec, 
 Rivière du Loup (vattendrag i Kanada, lat 48,64, long -73,94), Québec, 
 Rivière du Loup (vattendrag i Kanada, lat 46,09, long -70,65), Québec, 

Robotskapade Kanadaförgreningar